Кра́сненькая — топоним:

Реки 
 Красненькая — река в Санкт-Петербурге.
 Красненькая — другое название реки Вуоснайоки (Мурманская область) в нижнем течении.

Населённые пункты 
 Красненькая — деревня, Нижегородская область, Большемурашкинский район.
 Красненькая — деревня, Нижегородская область, Сосновский район.
 Красненькая — деревня, Тамбовская область, Тамбовский район.

См. также 
 Красненькая речка
 Красненькое
 Красная